Aurel se poate referi la:

Prenume
 Aurel (prenume)

Toponime
 Aurel, Drôme
 Aurel, Vaucluse

Vezi și 
 Aurel Vlaicu (dezambiguizare)